Le nom néerlandais Elsen est un matronyme, abréviation d'Élisabeth.
Il peut être décliné:
avec un suffixe génitif -s: Elsens
avec un -z- au lieu du -s-: Elzen
avec un H- initial : Helsen, Helsens, Helzen
avec le son -e- mué en -i-: Ilsen

Le mot els signifie aussi aulne en néerlandais: voir

Patronyme 

 Anke Helsen (née en 1955), actrice néerlandaise.
 Kathleen Helsen (née en 1965), femme politique belge flamande.
 , homme politique belge flamand.

Autres 
 Le test Werner-Helsen est un test utilisé pour contrôler le niveau de forme des arbitres sportifs.

Patronyme flamand